Cityring er et ofte anvendt navn for en ringvejsrute i det indre af en by, som skal hjælpe med afviklingen af trafikken. Den danner ofte en ring om gågademiljø og der er nærliggende parkeringspladser. Ruten er ofte nummeret med et ◯ eller O1.  

Cityring findes i flere byer, heriblandt:
  Cityring (Billund)
  Cityring (Fredericia)
  Cityring (Grenaa)
  Cityring (Haderslev)
  Cityring (Herning)
  Cityring (Holstebro)
  Cityring (Horsens)
  Cityring (Hjørring)
  Cityring (Kolding)
  Cityring (Odense)
  Cityring (Skive)
  Cityring (Sæby)
  Cityring (Thisted)
  Cityring (Vejle)
  Cityring (Viborg)
  Cityring (Vordingborg)

Centerring 
  Centerring (Næstved)
  Centerring (Nykøbing Falster)
  Centerring (Randers)

Se også 
 Cityringen - Københavns Metros fjerde etape.

Vejtyper